Prigioniero della paura (The October Man) – film del 1947 diretto da Roy Ward Baker
Prigioniero della paura (Fear Strikes Out) – film del 1957 diretto da Robert Mulligan